Kuća Vučetić u Hvaru, ul. Marije Maričić 18
Kuća Vučetić u Hvaru, ul. kroz Burak 39
Kuća Vučetić u Hvaru, ul. kroz Burak 47